La Capitale peut évoquer :
 La Capitale, quotidien régional belge en langue française appartenant au Groupe Sudmedia ;
 La Capitale, entreprise québécoise à caractère mutualiste ;
 La Capitale, quatrième tome de la série de bande dessinée Isaac le pirate.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre